Fish Town kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Fish Town (regionhuvudort), River Gee County, 
 Buchanan (regionhuvudort), Grand Bassa County, 
 Fish Town (klan), Sinoe County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar